Egidi ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Egidi (1859–1946), deutscher Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Carlo Egidi (1918–1989), italienischer Filmarchitekt
 Erhard Egidi (1929–2014), deutscher Kirchenmusiker
 Hans Egidi (1890–1970), deutscher Jurist
 Margreth Egidi (* 1963), deutsche Germanistin

Egidi heißen folgende geographische Objekte:
 Egidi (Gemeinde Murau), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Murau, Steiermark (Ortschaft: Sankt Egidi)

Egidi, Weiteres:
 Ägidiustag, St. Gilgentag, der 1. September

Siehe auch:
 Ägidi, Sankt Egidi